Neustädter Tor steht für

historische Tore:
 Neustädter Tor (Tangermünde)
 Neustädter Tor (Potsdam)
 Neustädter Tor (Kempten) (Allgäu)

sowie für:
 Galerie Neustädter Tor, Einkaufszentrum in Gießen 

Siehe auch:
 Neustadttor